Le qualificazioni del singolare dell'Open P2i Angers Arena Loire 2022 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione disputate il 4 e 5 dicembre 2022. Le vincitrici dell'ultimo turno sono entrate di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di una o più giocatrici aventi diritto a queste sono subentrate le lucky loser, ossia le giocatrici che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto alle altre partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Joanne Züger (spostata nel tabellone principale)
  Greet Minnen (qualificata)
  Magali Kempen (qualificata)
  Joanna Garland (qualificata)

  Justina Mikulskytė (primo turno) 
  Pemra Özgen (ultimo turno, lucky loser) 
  Caijsa Hennemann (primo turno) 
  Yanina Wickmayer (spostata nel tabellone principale)

Qualificate 

  Emeline Dartron
  Greet Minnen

  Magali Kempen 
  Joanna Garland

Lucky losers 

  Pemra Özgen

  Hina Inoue

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Open P2i Angers Arena Loire 2022